Az alábbi időszakokban közlekedtek 689-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
 689-es busz (2014–)
 689-es busz (2009–2012)megszűnt